Alda puede referirse a lo siguiente:

 Alda (Álava), un concejo de Álava (España).
 Alda (Nebraska), una villa de Nebraska (Estados Unidos).
 Alda (tengwar), una letra de un alfabeto tolkieniano.